West Hampstead, London Camden kerületének egyik körzete
West Hampstead, londoni metróállomás (Jubilee line)
West Hampstead, Overground-állomás (London)
West Hampstead Thameslink, vasútállomás (London)